Daigo steht für:

 Daigo (885–930), Tennō von Japan
 Daigo (Sänger) (* 1978), japanischer Sänger
 Daigo (Name), japanischer Vor- und Nachname
 Daigo (Ibaraki), Stadt in der Präfektur Ibaraki, Japan

Daigo ist der Familienname folgender Personen:

 Naoyuki Daigo (* 1981), japanischer Hochspringer